Dimităr Dimitrov (translitterazione anglosassone Dimitar Dimitrov) può riferirisi a:

Dimităr Dimitrov (1959) – allenatore di calcio bulgaro
Dimităr Dimitrov (1937) – scrittore e politico bulgaro
Dimităr Dimitrov (1952) – pallavolista bulgaro
Dimităr Dimitrov (1949) – calciatore bulgaro
Dimităr Dimitrov (1989) – calciatore bulgaro
Dimităr Dimitrov (1990) – calciatore bulgaro
Dimităr Dimitrov (n. 1995) – cestista bulgaro
Dimităr Dimitrov (1966) – bobbista bulgaro
Dimităr Dimitrov (1978) – ginnasta bulgaro
Dimităr Dimitrov – zoologo russo
Dimităr Dimitrov Gospodinov (1974) – ciclista bulgaro
Dimităr Dimitrov – hockeista su ghiaccio bulgaro
Dimităr Dimitrov (2000) – pallavolista bulgaro